Benefit — третій студійний альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 20 квітня 1970 року.

Композиції 
 With You There to Help Me — 6:15
 Nothing to Say — 5:10
 Alive and Well and Living in — 2:43
 Son — 2:48
 For Michael Collins, Jeffrey and Me — 3:47
 To Cry You a Song — 6:09
 A Time for Everything? — 2:42
 Inside — 3:38
 Play in Time — 3:44
 Sossity; You're a Woman — 4:31

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — флейта, фортепіано, вокал
 Клайв Банкер — барабани
 Гленн Корнік — бас-гітара

Джерела 
 Benefit  allmusic
 Benefit  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року
Квітень 1970